Allemagne
 Rohrberg, une commune de l'arrondissement d'Eichsfeld en Thuringe.
 Rohrberg, une commune de l'arrondissement d'Altmark-Salzwedel en Saxe-Anhalt.
Autriche
 Rohrberg, une commune du district de Schwaz dans le Tyrol.